Erato, uma das nove musas
Erato (dríade), uma dríade, esposa de Arcas e mãe de Azan
Erato Records
62 Erato
Polyrhachis erato
Erato da Arménia, rainha da Arménia

Desambiguação
Desambiguações de topônimos